imsdal (dal) - een dal in noorwegen
imsdal (water) - een noors bronwatermerk